Széll Lajos (1850–1881) orvosdoktor, városi és uradalmi orvos
 Széll Lajos (1882-1960) aradi önéletíró
 Széll Lajos (1945) sakkozó, sportvezető